Frappier ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Frappier (1904–1991), kanadischer Mediziner und Mikrobiologe
 Jean Frappier (1900–1974), französischer Romanist und Mediävist
 Roger Frappier (* 1945), kanadischer Filmregisseur und Produzent